Strane, un village situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Strane, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
Strane, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie.

 , un village de Carniole-Intérieure